Charqueadas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Charqueadas (ort), Rio Grande do Sul, 
 Charqueadas (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar